Édouard Duplan, né le  à Athis-Mons, est un footballeur français, jouant dans le club néerlandais du , en quatrième division. 

Il est polyvalent puisqu'il peut jouer milieu offensif ou ailier.

Biographie 
Durant ses années de joueur amateur, il est le numéro 10 et le capitaine de l'équipe de France universitaire (FFSU).

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du SM Caen
Joueur de l'AS Choisy-le-Roi
Joueur de l'ES Viry-Châtillon
Joueur du Clermont Foot 63
Joueur du RBC Roosendaal
Joueur du Sparta Rotterdam
Joueur du FC Utrecht
Joueur de l'ADO La Haye
Joueur du RKVV Westlandia
Naissance en mai 1983
Naissance à Athis-Mons